Натуральне число 453
 453 рік до нашої ери
 453 рік нашої ери